WDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Woodring Municipal, Erid (Oklahoma), Stati Uniti